Polopos puede referirse a:

Lugares 
En España
 Polopos (Granada), municipio de la provincia de Granada.
 Polopos (Almería), localidad del municipio de Lucainena de las Torres, en la provincia de Almería.